Regierung Vanden Boeynants steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Vanden Boeynants I
 Regierung Vanden Boeynants II